Chiren (dorp), een dorp in Bulgarije
Chiren (persoon), een persoon uit de voorspellingen van Nostradamus